

Patronyme 
 Jean Hector de Faÿ de La Tour-Maubourg (1684-1764), maréchal de France ;
 Charles-César de Faÿ de La Tour-Maubourg (1756-1831), général et comte d'Empire ;
 Victor de Faÿ de La Tour-Maubourg (1768-1850), général d'Empire et ministre sous la Restauration, frère du précédent ;
 Just Charles César de Faÿ de La Tour-Maubourg (1774-1846), gendre de La Fayette, frère des précédents ;
 Florimond de Faÿ de La Tour-Maubourg (1781-1837), diplomate et homme politique français, fils aîné de Charles-César ;
 Rodolphe de Faÿ de La Tour-Maubourg (1787-1871), général et homme politique, fils de Charles-César ;
 Septime de Faÿ de La Tour-Maubourg (1801-1845), diplomate et homme politique français, fils de Charles-César ;
 César de Faÿ de La Tour-Maubourg (1820-1886), homme politique français, fils de Florimond.

Pseudonyme 
 Tour-Maubourg, nom de scène de Pierre d’Estienne d’Orves, musicien et DJ belge de musique électronique.

Toponyme 
 Marquisat de La Tour-Maubourg
 Hôtel de La Tour-Maubourg, au 10, place Vendôme (Paris), monument historique ;
 un hôtel de Latour-Maubourg existait au 59, rue de Varenne (Paris), lequel fut détruit au moment du percement de la rue Vaneau
 Boulevard de La Tour-Maubourg, voie du  de Paris
 La Tour-Maubourg sur la ligne 8 du métro de Paris
 Le square de La Tour-Maubourg, dans le  de Paris
 Fontaine du Square Santiago du Chili ou fontaine de la Tour-Maubourg, dans le  de Paris

Voir aussi 
 Château de Maubourg

Homonymie de patronyme